Tulski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tulski (Adygeja), Siedlung und Rajonverwaltungszentrum in der Republik Adygeja
 Tulski (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow

Siehe auch:
 Tulski Oruscheiny Sawod